Heriberto Jara fue un político y militar mexicano. También, a modo de topónimo, su nombre se ha utilizado para nombrar lo siguiente:
 Aeropuerto Internacional General Heriberto Jara, aeropuerto internacional en Veracruz
 Estadio Heriberto Jara Corona, estadio en Poza Rica
 Estadio Heriberto Jara Corona, estadio en Xalapa